Foitek ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Foitek (* 1965), Schweizer Rennfahrer
 Karl Foitek (1931–2019), Schweizer Rennfahrer und Unternehmer